De Ceratodontoidei zijn een onderorde van longvissen die wordt gedefinieerd als de clade inclusief alle taxa die nauwer verwant zijn aan Lepidosiren, Neoceratodus en Gnathorhiza dan aan Uronemus, Conchopoma en Sagenodus. Leden van deze onderorde staan bekend als ceratodontoïden. De enige momenteel bestaande longvissen in de families Neoceratodontidae en Lepidosirenidae behoren tot deze onderorde.

Taxonomie 
De onderorde werd vroeger gedefinieerd als zijnde binnen de orde Ceratodontiformes en omvatte de families Neoceratodontidae en Ceratodontidae, omdat vroeger werd gedacht dat ze nauw verwant waren aan elkaar. Fylogenetische analyses geven echter aan dat deze classificatie parafyletisch is, zoals Ceratodontidae een zustergroep bleek te zijn van een clade met Lepidosirenidae, die vroeger werd geclassificeerd als Lepidosireniformes, een andere orde dan Ceratodontiformes. Hierdoor werden Lepidosireniformes en Ceratodontiformes geherdefinieerd als families binnen de orde Dipnoi en Ceratodontoidei werd geherdefinieerd als inclusief alle longvissen die nauwer verbonden waren met Neoceratodontidae en Lepidosirenidae.

De huidige taxa binnen de onderorde worden hieronder vermeld:De oudste fossielen van deze onderorde zijn van Gnathorhizidae uit het Laat-Carboon. Fylogenetisch bewijs geeft aan dat de onderorde zelf iets eerder is ontstaan in het Laat-Carboon en zich snel heeft gediversifieerd in de meerdere families tussen toen en het begin van het Perm.

Uitgestorven kwastvinnigen